Едуард Щраус () е австрийски композитор и диригент, който заедно с братята си Йохан Щраус син и Йозеф Щраус формира музикалната династия Щраус.

Творби на Едуард Щраус 
 Ideal Polka-française op. 1 (1863)
 Bahn Frei! ('Clear the Track!') Polka-schnell op.45
 In Künstlerkreisen ('In Artistic Circles') Polka-française op. 47
 Mit Dampf! ('Steam Up!') Polka-schnell op.70
 Auf und Davon! ('Up and Away!') Polka-schnell op.73
 Fesche Geister ('Fresh Spirit') waltz op. 75
 Doctrinen ('Doctrines') waltz op. 79
 Interpretationen ('Interpretations') waltz op.97
 Ohne Aufenthalt ('Without Stopping!') Polka-schnell op.112
 Carmen-Quadrille (с теми от Кармен на Бизе) op.134
 Das Leben ist doch Schön ('The Life is So Beautiful') waltz op.150
 Leuchtkäferln waltz op.161
 Ausser Rand und Band ('Out of Control') Polka-Schnell op.168
 Krone und Schleier ('Crown and Veil') waltz op.200
 Mit Chic! ('With Style') Polka-schnell op.221
 Mit Vergnügen! ('With Pleasure!') Polka-schnell op.228
 Ohne Bremse ('Without Brakes') Polka-schnell op.238
 Blüthenkranz Johann Strauss'scher Walzer in Chronologischer Reihenfolge von 1844 bis auf die Neuzeit ('Букет от валсове на Йохан Щраус в хронологичен ред от 1844 до днес') (1894)

Външни препратки 
 Published Compositions of Eduard Strauss

Австрийски композитори
Родени във Виена
Починали във Виена